Гря́зь Миссиси́пи — многозначный термин. Может означать:
 Грязь Миссисипи — рабочее название антибиотика ванкомицина.
 Грязь Миссисипи — пирог американской кухни.

Примечания